В соревнованиях по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх 2021(2020) смогут принять участие 96 спортсмена (48 мужчины и 48 женщин), которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем двумя парами, как у мужчин, так и у женщин.

Правила квалификации 
Большинство мест будет распределено по результатам олимпийского рейтинга, который будет опубликован 15 июня 2020 года. Также большая часть квот будет распределяться на пяти континентальных кубках. Япония, как хозяйка Игр получила право на одно гарантированное место в мужском и женском турнирах.
Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации  

Пляжный волейбол